Charles Cornwallis (2. baron Cornwallis) (1632–1673)
 Charles Cornwallis (3. baron Cornwallis) (1655–1698)
 Charles Cornwallis (4. baron Cornwallis) (1675–1722)
 Charles Cornwallis (hrabia) (1700–1762)
 Charles Cornwallis (1. markiz Cornwallis) (1738–1805)
 Charles Cornwallis (2. markiz Cornwallis) (1774–1823)